Lynn 'Red' Williams (n. 1963) – attore statunitense 
 Lynn Williams (n. 1993)  – calciatrice statunitense 
 Lynn Kanuka-Williams (n. 1960) – ex mezzofondista canadese
 Lynn Williams – velista statunitense